Кудановка () — село,
 ,
Лебединский городской совет,
Сумская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5910590001. Население по переписи 2001 года составляло 272 человека .

Географическое положение 
Село Кудановка находится в 1,5 км от левого берега реки Псёл,
в 2,5 км от города Лебедин.
Рядом проходит автомобильная дорога .

Объекты социальной сферы 
 Клуб.

Примечания